Transmitter (englisch für „Sender, Umformer, Übertrager“, von lateinisch transmittere „hinüberschicken, übertragen“) steht für:
 Transmitter (Band), deutsche Band, 2001 in Hannover gegründet
 biochemische Stoffe, siehe Neurotransmitter
 Kleinsender, um z. B. Musik von MP3-Spielern in UKW-Radios wiederzugeben, siehe Minisender
 englisch für Geräte, die Signale in ein anderes, zumeist genormtes Signal umsetzen, siehe Messumformer
 Sendeeinrichtung für den Zugang zu einem Übertragungskanal, siehe Sendeanlage
 in der Science-Fiction ein Gerät zum verzögerungsfreien Transport über große Entfernungen, siehe Teleportation

Siehe auch:
 Transmission (Begriffsklärung)
 Übertragung (Begriffsklärung)